Сиражудин Айнудинович Аюбов — советский спортсмен, борец вольного стиля. Серебряный призёр чемпионата Европы 1985 года.

Карьера

Спортсмена 
Тренировался у Георгия Бахтуридзе. Серебряный призёр чемпионата Европы 1985 года. Серебряный призёр чемпионатов СССР 1982, 1984 годов.

Тренера 
Сиражудин Айнудинович тренирует детей в черкесском Дворце спорта.

Примечания

Ссылка 
 

Борцы СССР